Аггёль — топоним:
 Аггёль — озеро, расположенное к юго-востоку от города Агджабеди Азербайджанской Республики.
 Аггёль — село в Аггёльском административно-территориальном округе Акстафинского района Азербайджана.

См. также 
 Аккуль
 Аккёль — озеро в России, в столице Дагестана — городе Махачкале, также известно как Большое Туралинское.
 Аккёль — озеро в России, в Буйнакском районе Дагестана.
 Аггёльский национальный парк — Парк в Мильской степи, Азербайджан.